

Toponyme 
Île du Nord peut désigner :

 l'île du Nord, une île d'Australie-Occidentale ;
 l'île du Nord, une île du détroit de Torres au nord du Queensland ;
l'île du Nord ou île de Nort, ancienne île de l'estuaire de la Gironde constituant une partie de la Grande-Île ou Île Verte au sud-ouest de la France,
 l'île du Nord, une île de Nouvelle-Zélande ;
 l'île du Nord, une île des Pays-Bas à Rotterdam
 l'île du Nord, une île des Seychelles.

Autres 
 Île du Nord, une sélection domestique de rugby à XV néo-zélandaise qui a vocation à jouer  face à l'île du Sud.

ka:ჩრდილოეთი კუნძული
ru:Северный#Острова